Egelseebach ist ein Gewässername:

 Egelseebach (Donau), rechter Zufluss der Donau gegenüber Zirgesheim, Stadt Donauwörth, Landkreis Donau-Ries, Bayern; rechter Abzweig der Schmutter bei Mertingen
 Egelseebach (Gronach), linker Zufluss der Gronach zwischen Ellrichshausen und Bronnholzheim, beide Gemeinde Satteldorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Egelseebach (Muglbach), tschechisch Malý potok, linker Zufluss des Muglbachs bei Hatzenreuth, Stadt Waldsassen, Landkreis Tirschenreuth, Bayern; Grenzbach zu Tschechien
 Egelseebach (Schwabach), rechter Zufluss der Schwabach bei Pettensiedel, Markt Igensdorf, Landkreis Forchheim, Bayern
 Egelseebach (Wilenbach) oder Ägelseebach, linker Zufluss des Wilenbachs  oder Wilebachs (zum Dorfbach) bei Spreitenbach, Bezirk Baden, Kanton Aargau; Abfluss des Egelsee (Aargau) oder Ägelsees

Siehe auch:
 Egelseegraben
 Eglseebach, rechter Zufluss der Abens in Biburg, Landkreis Kelheim, Bayern